Marai bezeichnet:

 (194970) Marai, einen Asteroiden 

Marai oder Márai ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Marai (1948–2021), papua-neuguineischer Geistlicher, Bischof von Goroka
 Sándor Márai (1900–1989, eigentlich Sándor Károly Henrik Grosschmid), ungarischen Lyriker, Schriftsteller und Dramatiker